Анатолий Иванович Косьмин (1927—2015) — советский государственный и хозяйственный деятель, председатель Таганрогского городского исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся (1969—1982). Почётный гражданин Таганрога (1996)

Биография 
Родился 17 августа 1927 года в селе Вергуны, Черкасской области. В 1929 году его семья  переехала в город Таганрог на постоянное место жительства. 

В 1935 году А. И. Косьмин поступил в Таганрогскую 8-ю среднюю школу и учился в ней до оккупации Таганрога в 1941 году в период Великой Отечественной войны. После освобождения города А. И. Косьмин с 1943 по 1948 годы работает и одновременно учится в Таганрогском металлургическом техникуме, который оканчивает с отличием. С 1953 года после окончания с отличием Днепропетровского металлургического института, направлен на работу на Таганрогский металлургический завод, с 1953 по 1954 годы — помощник мастера, 1954 по 1959 годы — начальник смены бандажного и прокатного цехов, с 1959 по 1961 годы — начальник бандажного участка листопрокатного цеха. С 1961 по 1962 годы — секретарь парткома ТКЗ.

С 1962 по 1969 годы работал 1-м секретарём Орджоникидзевского районного комитета КПСС города Таганрога. С 1969 по 1982 годы — председателем Таганрогского исполкома горсовета депутатов трудящихся, А. И. Косьмин внёс значительный вклад в развитие города и строительство важных городских объектов.  

В 1982 году по состоянию здоровья А. И. Косьмин был переведён на должность заместителя директора ТКЗ по коммерческо-финансовой деятельности. В 1984 году по инвалидности вышел на пенсию. Умер 7 августа 2015 года в Таганроге и похоронен на Почетной аллее Николаевского кладбища.

Награды 

 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Дружбы народов
 Три Ордена Знак Почёта
 Медаль «За трудовое отличие»

Звания 
Почётный гражданин Таганрога (1996)

Примечания

Литература 
 Таганрог : энциклопедия / редкол.: Г. М. Бондаренко (отв. ред.) [и др.]. - Таганрог : Антон, 2008 г. — 927 с. — ISBN 978-5-88040-064-5

Ссылки 
 

Выпускники Национальной металлургической академии Украины
Таганрогский металлургический завод
Председатели Таганрогского горисполкома
Почётные граждане Таганрога
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС